Фина Торрес, полное имя Хосефина Торрес Бенедетти (, 9 октября 1951, Каракас) — венесуэльский кинорежиссер и сценарист.

Биография 
Изучала дизайн, журналистику и фотоискусство. Продолжила учебу в Париже в Institut des hautes études cinématographiques, получила степень бакалавра. Снимала короткометражные и документальные ленты. Положительные отзывы публики и критики получил её дебютный полнометражный фильм Ориана (1985).

Режиссёрская фильмография 
 1985 — Ориана / Oriana (премия Каннского МКФ Золотая камера, Бронзовый Хьюго Чикагского МКФ, премии за лучший фильм и лучший сценарий на МКФ в Картахене, две премии МКФ в Маннгейме)
 1995 — Небесная механика / Mecánicas Celestes (премия зрительских симпатий МКФ в Намюре)
 2000 — Женщина сверху / Las Mujeres Arriba (ALMA Award, номинация на главную премию МКФ в Боготе)
 2010 — Ева из Гаваны / Habana Eva (премия за лучший фильм на Фестивале латиноамериканского кино в Нью-Йорке)
 2013 — Лиз в сентябре / Liz en Septiembre (номинация на премию МКФ в Майами)

Ссылки 
 На сайте IMDB

Кинорежиссёры Венесуэлы
Сценаристы Венесуэлы